Breeken of Groote Breeksterpolder
Engeweer of Kleine Breeksterpolder